Mecanica sau Mecanincă poate fi:

 Mecanică, ramură a fizicii 
 Mecanica clasică, fizica forțelor ce acționează asupra corpurilor
 Mecanica fluidelor, studiul fluidelor sub aspectul comportării lor mecanice
 Mecanică cuantică, teorie fizică
 Energie mecanică
 Mecanica mediilor continue

Companii 
 Mecanica Ceahlău, companie producătoare de utilaje agricole din Piatra Neamț
 Mecanica Mârșa, companie producătoare de accesorii și piese de schimb pentru autoturisme din România
 Mecanica Rotes, companie
 Mecanică Fină, companie

Altele 
 Portocala mecanică (film)

Vezi și 
 Automecanica
 Uzina Mecanică